Gurschner ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Gurschner (1869–1944), österreichische Schriftstellerin
 Gustav Gurschner (1873–1970), Tiroler Bildhauer
 Herbert Gurschner (1901–1975), österreichischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Gürschner